Vindblæs Sogn er navnet på flere sogne:
 Vindblæs Sogn (Mariagerfjord Kommune) – var et sogn i Mariagerfjord Kommune
 Vindblæs Sogn (Vesthimmerlands Kommune) – et sogn i Vesthimmerlands Kommune